

Patronyme

Augustin Chaboillez (1773–1834) est un prêtre et auteur canadien. 
Charles Chaboillez (1736–1808) est un commerçant de fourrures canadien.
Louis Chaboillez (1766–1813) est un notaire et homme politique canadien.
Marie-Marguerite Chaboillez (née en 1775) est la fille de Charles Chaboillez et l'épouse de Simon McTavish.

Lieu public
Le square Chaboillez est un petit parc urbain situé au centre-ville de Montréal.

Édifice
Maison Chaboillez est un édifice et une société à Longueuil, Canada.

Rivière 
Rivière Chaboillez, un affluent de la rivière La Reine (lac Abitibi), au Québec, au Canada, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité) et la MRC Abitibi-Ouest.